Ellgaard steht für:
 Ellgaard (Dollerup), Ortsteil von Dollerup, Schleswig-Holstein
 Ellgaard, Ort bei Esgrus, Schleswig-Holstein

Ellgaard ist der Familienname folgender Personen:
 Erik G. Ellgaard (1939–1999), US-amerikanischer Biologe
 Frederik Ellgaard (1896–?), dänischer Landschaftsmaler
 Helmuth Ellgaard (1913–1980), deutscher Illustrator und Pressezeichner
 Holger Ellgaard (1943–2023), deutsch-schwedischer Architekt und Fotograf
 Lotte Ellgaard (geb. Berger; 1907–1990), deutsche Schauspielerin, siehe Lotte Berger
 Peter Ellgaard (* 1940), deutscher Fernsehjournalist

Siehe auch:
 Ellegaard, Begriffsklärung